Regañada puede hacer referencia a:
 Regañada (cocina mexicana), galletas finas y crujientes típicas de algunas regiones de México
 Regañá, pan plano, fino y crujiente, típico del área de Sevilla, en España
 Reganyà, pastel típico de Valencia, España, derivado de la mona de pascua